Unchain My Heart () — одиннадцатый студийный альбом британского певца Джо Кокера, выпущенный в  году.

Об альбоме 
В Канаде, Германии и Франции альбом получил золотой статус продаж, в Швейцарии — платиновый. Австралийская ассоциация звукозаписывающих компаний разместила альбом на 48-ой позиции в списке «50 лучших альбомов» за 1988 год.

Заглавная песня альбома «Unchain My Heart», а следом за ней «Two Wrongs» заняли 11-ую строчку в чарте Hot Mainstream Rock Tracks. Сам альбом занял 89-ую позицию в The Billboard 200.

Автором «Unchain My Heart» значится Тедди Пауэлл. Песня была написана Бобби Шарпом в 1961г для Рэя Чарльза, который был ее первым исполнителем. В его исполнении песня достигла первой строчки в американском билборде ритм'н'бдюз.. Впоследствии, права на неё были проданы Тэдди Пауэллу.

Список композиций

В записи участвовали 
 Джо Кокер — вокал;
 Фил Гранде, Дэн Хартман — гитары
 T. M. Stevens — бас-гитара
 Джефф Левайн, Грег Джонсон, Робби Килгор — клавишные
 Дэвид Бил — ударные
 Сэмми Фигуэроа, Дэн Хартман — перкуссия
 Кларенс Клемонс, Криспин Кио, Рик Каннингэм, Лоуренс Филдман, Арно Хект, Роберт Фанк — саксофон, духовые аранжировки
 Роберт Фанк — тромбон
 Hollywood Paul Litteral — труба
 Фиби Сноу, Тавата Эджи, Ванесс Томас, Бенни Диггс, Рене Гир, Максин Грин, Джейн Энн Ланг, Би Джи Нельсон, Дженис Синглтон, Дэн Хартман — бэк-вокал

Чарты и сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы 1987 года
Альбомы блюз-рока
Альбомы на английском языке
Альбомы Capitol Records
Золотые альбомы
Платиновые альбомы
Альбомы Джо Кокера